

Pessoas
 Antonina (esposa de Belisário) - esposa de Belisário

Geografia 
 Antonina — município do estado do Paraná
 Baía de Antonina — baía no estado do Paraná
 Antonina do Norte — município do estado do Ceará
 Vila Antonina — bairro da cidade de São Paulo

Outros 
 Antonina (género) — gênero botânico
 Coluna de Marco Aurélio ou Coluna Antonina — atração turística de Roma

 Dinastia nerva-antonina

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de topônimos